

Patronyme 
 Lucius Junius Brutus (), fondateur légendaire de la république romaine ;
 Marcus Junius Brutus, (85-42 av. J.-C.), juriste et philosophe romain, meurtrier de César ;
 Hadrianus Junius (1511-1575), médecin, humaniste et poète hollandais ;
 Franciscus Junius l'Ancien (1545-1602), exégète et professeur français de théologie réformée ;
 Franciscus Junius le Jeune (1591-1677), fils du précédent, pasteur protestant, érudit, bibliophile et philologue franco-italien ;
 Marcel Junius (1925-2018), architecte et urbaniste québécois.

Pseudonyme 

 Junius (), pamphlétaire anti-royaliste britannique auteur des Lettres de Junius ;
 Junius (1871-1919), nom de plume de Rosa Luxemburg.

Toponyme 
 Junius, une ville américaine située dans l’État de New York.

Autres 

 Anax junius, espèce de libellules.